Presa de Chicayán är en dammbyggnad i Mexiko.   Den ligger i kommunen Ozuluama de Mascareñas och delstaten Veracruz, i den sydöstra delen av landet,  km norr om huvudstaden Mexico City. Presa de Chicayán ligger  meter över havet. Den ligger vid sjön Paso de Piedras.

Terrängen runt Presa de Chicayán är platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km öster om Presa de Chicayán. Runt Presa de Chicayán är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Paso Real,  km nordost om Presa de Chicayán. Trakten runt Presa de Chicayán består till största delen av jordbruksmark.

Savannklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är maj, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är september, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är januari, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Byggnadsverk i Veracruz (delstat)